Monroe County Airport ist der Name mehrerer Flughäfen in den Vereinigten Staaten:

 Monroe County Airport (Alabama)
 Monroe County Airport (Indiana)
 Monroe County Airport (Mississippi)
 Monroe County Airport (Ohio)
 Monroe County Airport (Tennessee)
 Tompkinsville-Monroe County Airport in Tompkinsville, Kentucky